Mateo Flecha il Vecchio (1481-1553) è stato un compositore spagnolo.
 Mateo Flecha il Giovane (c. 1530-1604) è stato suo nipote, anche lui compositore.